Тибо Сомерс (; ) — бельгийский футболист, защитник клуба «Серкль Брюгге».

Клубная карьера 
Сомерс начал заниматься футболом в «Варсенаре», где его отец работал детским тренером. В восемь лет его заметили скауты «Серкль Брюгге» и пригласили на тренировку. Вскоре он перешёл в академию столичного клуба, где прошёл все стадии детского и юношеского футбола и дорос до первой команды. В июле 2019 года с ним был подписан полупрофессиональный контракт. 26 октября в выездной игре с «Генком» дебютировал в чемпионате Бельгии. Сомерс появился на поле на 76-й минуте, заменив Калвина Декёйпера.

Проведя несколько за основной состав, он произвёл хорошее впечатление на тренерский штаб и руководство клуба. В связи с этим в ноябре 2019 года с Сомерсом был подписан полноценный контракт, рассчитанный до лета 2021 года с возможностью продления. 7 декабря забил первый гол в карьере. В домашней игре с «Генком» он отличился на 65-й минуте с передачи Лайла Фостера.

Личная жизнь 
Родился в Зёйенкерке. Происходит из футбольной семьи. Его дедушка Гилберт и двоюродные дедушки Адриен, Рене и Роберт выступали за «Серкль Брюгге», отец Люк Сомерс является воспитанником клуба.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Серкль Брюгге» 

Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Серкль Брюгге»